Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 250001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 14 grudnia 2001 do 20 lipca 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

250001-250100

250101-250200

250201-250300

250301-250400

250401-250500

250501-250600

250601-250700

250701-250800

250801-250900

250901-251000

Przypisy 

Lista planetoid 250001-251000